Gubernija di Tambov – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Tambov – oblast' della Russia

Pagine correlate 

 Tambovskij rajon